Herrschaft Rabenstein ist der Name

 der Herrschaft Rabenstein (Sachsen) bei Chemnitz in Sachsen
 der Herrschaft Rabenstein (Fläming) bei Bad Belzig im heutigen Brandenburg
 die Herrschaft Rabštejn (deutsch: Rabenstein) in Mährisch-Schlesien.